Heike Dähne – nuotatrice tedesca orientale
 Helmut Dähne – pilota motociclistico tedesco
 Thomas Dähne – calciatore tedesco